Fossanovini – abitanti di Fossanova San Biagio
Fossanovini – abitanti di Fossanova San Marco